MEND bezeichnet:

 eine nigerianische Rebellengruppe, siehe Movement for the Emancipation of the Niger Delta
 eine palästinensische Nicht-Regierungs-Organisation, siehe Middle East Nonviolence and Democracy

MEND